Le terme « Provinces-Unies » peut faire référence à plusieurs pays ou régimes politiques au cours de l'histoire :

 Les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas, 1581-1795) ;
 Les Provinces-Unies d'Amérique (actuels États-Unis) ;
 Les Provinces-Unies d'Italie centrale (1859-1860) ;
 Les Provinces-Unies de Nouvelle-Grenade (actuelle Colombie, 1811-1816) ;
 Les Provinces-Unies du Río de la Plata (actuels Argentine, Uruguay et Bolivie, 1810-1835).

Voir aussi 
Formations analogues :